Джеймс Френд (;) — британский кинооператор, наиболее известный своей работой над фильмом Эдварда Бергера «На западном фронте без перемен», за которую он был удостоен премии «Оскар» за лучшую операторскую работу, а также премии BAFTA за лучшую операторскую работу.

Френд вырос в Мейдстоуне, графство Кент, посещал школу Саттон Валенс. Окончил Лондонскую киношколу. За работу в кино в 2020 году он был удостоен стипендии Королевского фотографического общества.

Среди телевизионных работ Френда — «Патрик Мелроуз» и «Ваша честь», над которыми он работал вместе с Бергером. Его следующей работой стал сериал Disney+ «Аколит», продолжение франшизы «Звёздные войны».

Фильмография 

 2006 — Человек, который продал мир
 2009 — Вампир
 2010 — Только для записи
 2015—2016 — Безмолвный свидетель (телесериал, 12 эпизодов)
 2018 — Патрик Мелроуз (телесериал, 5 эпизодов)
 2020 — Ваша честь (телесериал, 3 эпизода)
 2022 — На западном фронте без перемен

Примечания 

Кинооператоры Великобритании
Лауреаты премии BAFTA